Verejeni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Verejeni - sat din cadrul comunei Lencăuți din raionul Ocnița
 Verejeni - localitate centru de comună din raionul Telenești

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova